Драссанас (Drassanes) — наиболее сохранившаеся из всех готических верфей. Один из интереснейших архитектурных памятников XIV в. Барселоны.

История 
Верфь была основана в правление Хайме I Завоевателя (XIII век).

Дошедшее до наших дней здание верфи построено в правление короля Педро III Арагонского.

Одновременно на верфи могли строиться до 30 судов.

В Драссанасе спускались на воду галеры, участвовавшие в завоевании Туниса и в сражении при Лепанто. 

В настоящее время в здании верфи располагается Морской музей Барселоны, открытый в 1936 году и занимающий три больших нефа XIV века.

Примечания

Ссылки 
 Памятник Колумбу и окрестности
 Достопримечательности городов и стран мира

Судостроительные предприятия
Здания и сооружения Барселоны
Здания и сооружения, построенные в XIV веке